Мисс Вселенная 2003 () — 52-й ежегодный конкурс красоты Мисс Вселенная, прошедший в Figali Convention Center, в городе Панама, одноимённой страны Панама 3 июня 2003. 71 участница боролась за этот титул. Победила Амелия Вега из Доминиканской республики, ставшая новой Мисс Вселенная 2003, сменив Мисс Вселенная 2002, Жюстин Пасек из Панамы.

Панама проводила конкурс второй раз. Первый конкурс проходил в 1986 году, тогда этот конкурс был проведен в ATLAPA Convention Center.

Результаты

Итоговые места

Специальные награды

Судьи 
Судьями на конкурсе были:
 Роберто Кавалли
 Мария Араррас
 Перер Реккел
 Дебора Карти-Деу — Мисс Вселенная 1985
 Одри Куок
 Ричард Джонсон
 Амелия Маршал
 Фернанда Таварес
 Мэтью Патрик

Участницы

Национальные конкурсы

Дебют

Отказались от участия 
  — Бертсайда Смит не участвовала в Мисс Вселенная 2003.
 
 
 
  — Мануэла Хардардоттир не участвовала по болезни.
 
  — Кимберли Кастро не участвовала в Мисс Вселенная 2003.
 
 
 
  Американские Виргинские острова

Вернулись на конкурс 
 Барбадос последний раз участвовал в 1999.
 Белиз последний раз участвовал в 2000.
 Аргентина, Тайвань и Новая Зеландия последний раз участвовали в 2001.

Подробнее об участницах 
 Мануэла Хардарсдоттир из Исландии снята с конкурса, после обезвоживания, вызванного погодой, не смогла участвовать на предварительных соревнованиях. Тем не менее, она осталась в Панаме, до конца конкурса.
 С точки зрения регионального представительства, это была одна из наиболее сбалансированных Топ-5 в последние годы, с участницами из стран Африки (Южная Африка), Азиатско-Тихоокеанского региона (Япония), Европы (Сербия и Черногория), Южной Америки (Венесуэла) и Карибского бассейна (Доминиканская Республика).
 Никита Ананд из Индии не удалось занять призовое место, после 11-летнего индийского периода в Топ-10 с 1992 по 2002 год, из которых были 2 Победительницы: (1994 — Сушмита Сен, 2000 — Лара Датта), первая вице-мисс (1995 — Манприт Брар), вторая вице-мисс (1992 — Маду Капре) и 4-я вице-мисс (2001 — Селина Джейтли).
 Сербия, Ангола и Черногория вышли в полуфинал в первый раз.
 Панама, Венесуэла, Южная Африка, Канада были единственными странами, которые попали в полуфинал конкурса второй раз подряд.
 Что касается других полуфиналистов,Япония последний раз добивалась такого результата в 1988 году, Намибия — в 1992 году,Чешская Республика — в 1993, Доминиканская республикаРеспублики иСША — в 1995 году, Перу — в 1996 году, Бразилия и Тринидад и Тобаго — в 1998 году, Греция — в 2001 году.
 Александра Водяникова из Германии победила в конкурсе Топ Модель Мира в 2007 году в Египте. Она изменила свою фамилию, и выиграла под именем Алессандра Алорес.
 Из-за препятствий, чинимых Китаем, на конкурсе Мисс Вселенная в 2003 году участнице изТайваня, которая вынуждена была изменить название на представительница от Китайского Тайбэя''. Тем не менее, организаторы позволили Сы-Ю Чен использовать названиеТайвань на предварительной стадии, а официально Китайский Тайбэй''' на сцене.

См. также 
 Мисс Мира 2003
 Мисс Интернешнл 2003
 Мисс Земля 2003

Примечания

Ссылки 
 Мисс Вселенная, официальный сайт

2003
События 3 июня
Июнь 2003 года
2003 год в Панаме